Pukapuka (îles Cook), atoll du Pacifique
Puka Puka (Polynésie française), atoll du Pacifique
Puka Puka, commune administrative de l'atoll de Puka Puka en Polynésie française
Le village de Puka Puka, unique localité de cette commune (166 habitants).
Le pukapuka, une langue polynésienne parlée sur l'île de Pukapuka, aux îles Cook.